Hagan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hagan House (Elizabethtown, Kentucky), NRHP-ID 88001760
 Hagan House (Richmond, Kentucky), NRHP-ID 88003337